Liss-Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Liss-Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 674856-155173), sjö i Ockelbo kommun,  (10,5 ha)
Liss-Abborrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675019-153526), sjö i Ockelbo kommun,  (5,17 ha)

Se även
Abborrtjärn
Lill-Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn